П'ять доларів (Голова Свободи) () — золота монета США, карбувалася у 1839-1908 роках.

Історія 
У 1839 році дизайн був створений гравером Крістіаном Гобрехтом, вихідцем з Німеччини. Зміни торкнулися монети і в 1840 році, а також завдяки експериментам в 1843 році. Після цього монета залишалася незмінною до 1866 року, коли на реверсі був доданий девіз «In God We Trust». Є безліч варіантів дизайну з незначними змінами, але існують три основні типи золотих монет 5 доларів «Liberty Head»:
 1. 1839 з клеймом на лицьовій стороні.
 2. 1840-1866 років, з клеймом на реверсі, без девізу.
 3. 1866-1908 років з клеймом на реверсі з девізом.
Монета 5 доларів «Liberty Head» також унікальна тим, що зроблена тільки з золота Сполучених Штатів і карбувалася на семи монетних дворах. До них належать такі: Філадельфія, Шарлотт, Далонега, Новий Орлеан, Карсон-Сіті, Сан-Франциско і Денвер.

Тираж 

(У дужках позначена кількість монет з якістю пруф).

Загальний тираж монети склав понад 70 мільйонів екземплярів.

Джерело 
 Нумізматичний сайт

Монети США
Нумізматика
Монета п’ять доларів США